В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Richmond 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Джанет Ньюберрі 6-2, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Переможниця)

 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Richmond